Гаук () — прізвище німецького походження

Персоналії 
 Гаук Олександр Васильович (1893 — 1963) — український і російський диригент та композитор, народний артист РРФСР (1954)

Див. також 
 Ґаук

Німецькі прізвища